Bustamante est un nom propre d'origine  qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Adrián Bustamante (1998-), coureur cycliste colombien ;
 Alexander Bustamante (1884-1977), politique jamaïcain ;
 Anastasio Bustamante (1780-1853), médecin, général et homme politique mexicain ;
 Carlos María de Bustamante (1774-1848), juriste, indépendantiste, historien et politicien mexicain ;
 David Bustamante (1982-), chanteur espagnol ;
 Germán Bustamante (1993-), coureur cycliste chilien ;
 Héctor Luis Bustamante (1972-), acteur colombien ;
 Jayro Bustamante (1977-), cinéaste guatémaltèque ;
 Jean-Marc Bustamante (1952-), artiste français ;
  (1847-1898), amiral espagnol ;
 José Bustamante (1907-??), footballeur bolivien ;
 José Bustamante Nava (1921-??), footballeur bolivien ;
 José de Bustamante y Guerra (1759-1825) : navigateur espagnol ;
 José Luis Bustamante y Rivero (1894 - 1989), homme politique, avocat et écrivain péruvien ;
 Juan de Bustamante (1536-1588), prêtre jésuite espagnol, missionnaire et imprimeur à Goa ;
 María del Socorro Bustamante (1944-2015), avocate, juriste et femme politique colombienne ;
 Martha Cecilia Bustamante, physicienne et historienne des sciences colombienne ;
 Miguel Bustamante y Septiem (ou y Septién) (1790-1844), biologiste et minéralogiste mexicain,
  (1780-1869), brièvement chef d'État du Honduras en 1827 ;
 Monserrat Bustamante Chán (née en 1976), professeur et ingénieur équatorienne ;
 Murilo Bustamante (1966-), ancien champion brésilien de combat libre.

Toponyme 

 , municipalité et son chef-lieu, dans l'État de Nuevo León au Mexique, connue pour ses grottes.
 , municipalité et son chef-lieu, dans l'État de Tamaulipas au Mexique.

Transport 
 Bustamante (torpilleur), torpilleur de l'armada espagnole de la classe Barcelo, construit en 1887 au Havre

Références 

Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique